Абд ар-Раззак ан-Наиф (, 1933 — 9 июля 1978) — премьер-министр Ирака с 17 июля по 30 июля 1968 года от партии Арабский социалистический союз. Был военным.

Застрелен 9 июля 1978 года в Лондоне. По одной из версий, заказчиком убийства был Саддам Хуссейн.

Правители XX века
Премьер-министры, вступившие в должность в 1968 году
Премьер-министры Ирака
Убитые политики